Michele Marelli  – architetto italiano
Michele Marelli  – clarinettista italiano